Anthomyia är ett släkte av tvåvingar. Anthomyia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husflugor
Anthomyia